Óscar López peut désigner :
  (1953-), guitariste chilien-canadien ;
 Óscar López Vázquez (1939-2005), footballeur colombien :
 Óscar López Águeda (1973-), homme politique espagnol ;
 Óscar Andrés López Arias (1971-), homme politique costaricain ;
 Óscar López Arias (1977-), acteur péruvien ;
 Oscar López Goldaracena (1959-), avocat uruguayen ;
 Óscar López Hernández (1980-), footballeur espagnol ;
 Óscar López Uriarte (1970-), coureur cycliste espagnol.